Военно-морские силы Испании () — один из видов вооружённых сил Испании. В основном включают в себя военно-морской флот, военно-морскую авиацию, морскую пехоту, части и подразделения специального назначения.

История 

В эпоху Великих географических открытий Испания, наравне с Португалией, активно снаряжала морские экспедиции к дальним берегам. Король Испании финансировал экспедицию Магеллана (зная об усилиях Испании в поисках западного пути в Индию, Магеллан предложил свой план испанскому королю): 10 августа 1519 года из Севильи вышел флот из пяти кораблей, целью которого стало достижение Молуккских островов, направляясь на запад, что позволило бы увеличить испанскую экономическую зону и сферу влияния. Это кругосветное путешествие дало Испании важнейшие знания о мире и океанах, которые в дальнейшем помогли при исследованиях и колонизации Филиппин. Испанские конкистадоры активно колонизировали Америку; после того, как на американских территориях была утверждена власть короля, испанцы сосредоточились на добыче и экспорте золота и серебра, вывозя на своих галеонах тонны золота и драгоценностей для своего короля.

В мае-сентябре 1588 году поход Непобедимой армады — крупного военного флота (около 130 кораблей), собранного Испанией в 1586−1588 гг. для вторжения в Англию во время англо-испанской войны (1585−1604), завершился сокрушительной неудачей. 

В 1796 году Испании выступила, по требованию революционной Франции, против Англии. Явная отсталость испанской армии и флота привела к серии поражений. Несмотря на это, Испания оставалась в союзе уже с наполеоновской Францией, пока остатки испанского флота не были уничтожены при Трафальгаре, 20 октября 1805 года.

Организационная структура 

см. История Испании
 Военно-морской флот
 Надводные силы
 Подводные силы (см. Подводные лодки военно-морского флота Испании)
 Военно-морская авиация

 Морская пехота (см. Морская пехота Испании)

Пункты базирования 

 Военно-морской флот
 ВМБ Рота, провинция Кадис, Андалусия
 ВМБ Ферроль, провинция Ла-Корунья, Галисия
 ВМБ Картахена, Мурсия
 ВМБ Пунталес, провинция Кадис, Андалусия
 ВМБ Марин, провинция Понтеведра, Галисия
 ВМБ Ла-Каррака, Сан-Фернандо, провинция Кадис, Андалусия
 ВМБ Малага, провинция Малага, Андалусия
 ВМБ Уэльва, провинция Уэльва, Андалусия
 ВМБ Ла-Алгамека, Кантерас, Картахена, Мурсия
 ВМБ Барселона, Каталония
 ВМБ Маон, Балеарские острова
 ВМБ Порто-Пи, Пальма-де-Майорка, Балеарские острова
 ВМБ Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, провинция Лас-Пальмас, Канарские острова

 Военно-морская авиация
 Морская авиабаза Рота, провинция Кадис, Андалусия

Боевой состав

Военно-морской флот

Военно-морская авиация 

Авиация ВМФ Испании располагает двумя авиационными и четырьмя вертолётными эскадрильями.

Морская пехота 

Терция военно-морского флота ()
 Бригада морской пехоты ()
 1-й десантный батальон ( (BD-I))
 2-й десантный батальон ( (BD-II))
 3-й механизированный батальон ( (BDMZ-III))
 Десантная артиллерийская группа ( (GAD))
 Группа боевой поддержки и обслуживания ( (GASC))
 Группа специального назначения ( (GRAE))
 Подразделение главного штаба ( (UCG))
 Подразделение базы ()
 Вспомогательные службы ()
 Главная адъютантская служба ()
 Ремонтная служба ()
 Служба снабжения ()
 Техническая служба ()
 Санитарная служба ()
 Религиозная служба ()

Силы защиты ()
 Южная терция ()
 Северная терция ()
 Восточная терция ()
 Канарское подразделение безопасности ()
 Мадридская группа ()

Рота «Море Океан» королевской гвардии ()

Спецназ ВМС

Техника и вооружение

Военно-морской флот

Военно-морская авиация 

Данные о технике и вооружении авиации ВМФ Испании взяты с официальной страницы ВМС Испании и со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Морская пехота

Префикс кораблей и судов

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Адмиралы

Офицеры

Сержанты и матросы

Знаки на головные уборы

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница ВМС Испании
 Неофициальная страница ВМС Испании